Ла Чичара има више значења:

 Ла Чичара (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Чичара (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Чичара (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Чичара (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Чичара (Савајо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Чичара (Чавитес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Чичара (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Чичара (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Чичара (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Чичара (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Чичара (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику